Дудешть () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Дудешть () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Адміністративний центр комуни Дудешть.
 Дудешть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Лункою-де-Жос.